Мартин Алунд (; родился 26 декабря 1985 года в Мендосе, Аргентина) — аргентинский профессиональный теннисист.

Общая информация 
Мартин — один из троих детей Свена и Бибианы Алундов; его брата зовут Свен Андреас, а сестру — Эухения. Мартин — единственный профессиональный спортсмен в семье: его родители — профессора биологии, брат — специалист по логистике, а сестра — врач.

Алунд в теннисе с семи лет; любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (28)

Победы (13)

Поражения (15)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (35)

Победы (20)

Поражения (15)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 

Родившиеся в Мендосе
Теннисисты Аргентины